Norrländska mästerskapet i fotboll 1928 vanns av Bodens BK.

Matcher

Semifinaler

Final

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1928 i Sverige
Fotbollssäsongen 1928
1928